Ужовка — топоним.

Населённые пункты

Россия 
 Ужовка — деревня в Ардатовском районе Нижегородской области.
 Ужовка — посёлок в Починковском районе Нижегородской области.
 Ужовка — деревня в Сергачском районе Нижегородской области.

Украина 
 Ужовка — село в Пулинском районе Житомирской области.

Реки 
 Ужовка — река в Псковской области, приток Плюссы.
 Ужовка — река в Нижегородской области, приток Лемети.